Daliya bezeichnet:

Daliya (Name)
Daliya (Ort)
(3384) Daliya, Asteroid